Франси́ско Анто́нио Родри́гес Бри́то (; 20 сентября 1945, Кумана) — венесуэльский боксёр наилегчайших весовых категорий, выступал за сборную Венесуэлы в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Мехико, двукратный чемпион Панамериканских игр, победитель многих международных турниров и национальных первенств. Первый олимпийский чемпион в истории Венесуэлы.

Биография 
Франсиско Родригес родился 20 сентября 1945 года в городе Кумана, штат Сукре. Рос в бедной многодетной семье из четырнадцати человек, по этой причине не получил никакого образования, не научился даже читать и писать. Воспитывался матерью-одиночкой, поскольку отец ушёл из дома ещё до его рождения (именно поэтому на соревнованиях пользовался материнской фамилией Родригес вместо отцовской Брито). Активно заниматься боксом начал в возрасте одиннадцати лет в местном боксёрском зале, затем переехал в Каракас, где проходил подготовку под руководством тренеров Педро Акосты и Эли Монтеса. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1967 году, когда, боксируя в наилегчайшем весе, завоевал золотую медаль на Панамериканских играх в Виннипеге. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико — одолел здесь всех своих соперников, в том числе американца Харлана Марбли и корейца Чи Ён Джу в полуфинале и финале соответственно.

Получив золотую олимпийскую медаль (первую в истории Венесуэлы), Родригес ещё довольно долго оставался в основном составе национальной сборной, принимая участие во всех крупнейших международных турнирах. Так, в 1971 году он побывал на Панамериканских играх в Кали, откуда привёз ещё одну награду золотого достоинства. Затем прошёл квалификацию на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхен, однако повторить предыдущий успех уже не смог, в первом своём матче на турнире потерпел поражение от австралийца Денниса Толбота и выбыл из дальнейшей борьбы за медали. Вскоре после этой неудачи решил попробовать себя среди профессионалов и покинул сборную.

Родригес подписал контракт с промоутерской компанией и провёл один профессиональный бой, однако его мать была настолько поражена жестокостью происходящего, что на этом ему пришлось завершить карьеру. В 1988 году Франсиско Родригес был включён в Венесуэльский зал спортивной славы, а в Кумане открылась школа бокса его имени. Женат (жена научила его читать и писать), вырастил шестерых детей.

См. также 
 Венесуэла на Олимпийских играх
 Лимардо, Рубен

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Венесуэлы
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Олимпийские чемпионы от Венесуэлы
Олимпийские чемпионы по боксу